Treize à table peut désigner plusieurs œuvres, et fait référence à la croyance populaire selon laquelle il ne faudrait pas être treize personnes à la même table depuis la Cène, dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant la crucifixion.

Littérature 
 13 à table ! est le nom d'une série de recueils de nouvelles publiés au profit des Restos du cœur, à partir de 2014.

Musique 
 13 à table est le nom du neuvième album du groupe de rock français Trust sorti en 2008.

Théâtre 
 Treize à table est une pièce de théâtre de Marc-Gilbert Sauvajon, créée en 1953, puis revisitée et mise en scène en 2020 par Pierre Palmade.

Cinéma 
 Treize à table est un film français réalisé par André Hunebelle, sorti en 1956, adaptation de la pièce de théâtre précédente.

Homonymie